Limehouse – quartiere di Londra
 Stazione di Limehouse – stazione ferroviaria di Londra
 Limehouse Cut – canale di Londra
 Limehouse Basin – canale di Londra
 Limehouse – collegio elettorale britannico

Pagine correlate 
 Limehouse Blues